Ottaviano Ubaldini (1213/1214-1273), un cardinal italien ;
 Petruccio Ubaldini (1524-1600), un soldat mercenaire italien ;
 Roberto Ubaldini (1581-1635), un cardinal italien ;
 Ruggeri Ubaldini (XIII siècle), un archevêque de Pise ;
 Saúl Ubaldini (1936-2006), un syndicaliste argentin.